Убайдуллаєв Шахзод — узбецький футболіст
 Убайдуллаєв Хікматілла Шухратіллаєвич — узбекистанський журналіст

Див. також 

 Убайдуллаєва